Terra roxa — tipo de solo
 Terra Roxa (Paraná) — município brasileiro
 Terra Roxa (São Paulo) — município brasileiro
 Terra Roxa (álbum) — da dupla Tião Carreiro e Pardinho

Desambiguações de topônimos